A Equipe Burquinense de Copa Davis representa Burkina Faso na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Burkinabé de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Burquinense)

Burkina Faso